Hornick peut faire référence à :

 , un hameau du village , en Cornouailles (Angleterre).
 Hornick, une ville du comté de Woodbury en Iowa, aux États-Unis.

Homonymie de toponyme